Buffy může být:
 Buffy the Vampire Slayer, mediální série zahrnující, mimo jiné, celovečerní film Buffy, zabíječka upírů a televizní seriál Buffy, přemožitelka upírů
 The Buffy EP, EP americké skupiny Velvet Chain
 Buffy (album), album kanadsko-americké písničkářky Buffy Sainte-Marie

Buffy může být také ženské křestní jméno:
 Buffy Sainte-Marie (* 1941), kanadsko-americká písničkářka
 Buffy-Lynne Williams (* 1977), kanadská veslařka
 Buffy Summersová, fiktivní postava ze seriálu Buffy, přemožitelka upírů

Rozcestníky - jméno